Первомайский — посёлок в Сысертском городском округе Свердловской области, Россия.

Население

География 
Посёлок расположен на открытой местности в правобережье реки Кипучий Ключ в 20 км к юго-востоку от Екатеринбурга, в 14 км к северо-западу от центра округа города Сысерти и в 3 км на юг от посёлка Октябрьский. Посёлок находится возле федеральной трассы Екатеринбург - Челябинск (к западу от неё).

История 

Его построили примерно в 1970 годах.

Нынешняя граница поселка была установлена 2 августа 2007 года.

Инфраструктура 
В посёлке работают клуб с библиотекой,

детский сад, фельдшерско-акушерский пункт и несколько магазинов.

До посёлка можно добраться на автобусе из Екатеринбурга и Сысерти.

Промышленность 
 ООО «РОСИНВЕСТПРОМ-УТК»
 ООО «Вист»
 ООО «Айдар».
 ООО «ИСК»

Примечания

Ссылки 
 http://aramil.ru/index.php?name=news&op=view&id=4471 
 http://semantic.uraic.ru/object/objectedit.aspx?object_id=7919&project=1 

Населённые пункты Сысертского городского округа